Мкртич (Мкртыч) () — армянское имя, означающее «креститель». Известные носители:

 Мкртич I Хримян (1820—1907) — армянский религиозный и общественный деятель, писатель.
 Мкртич Нагаш (1394—1470) — армянский средневековый поэт, епископ Месопотамии.

См. также 
 Мкртчян — армянская фамилия, образованная от данного имени.